Rastić ist der Familienname folgender Personen:
 Ajlan Rastić (* 1993), serbischer Biathlet und Skilangläufer
 Damir Rastić (* 1988), serbischer Biathlet